Fraisse (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Lo Fraisse, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Fraisse d'Agot  o Fraisse-sur-Agout , municipi francès al departament de l'Erau (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Fraisse de las Corbièras, municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Fraisse Cabardés  o Fraisse-Cabardès , municipi de França al departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Rémi Fraisse